Chiari est un nom d'origine italienne qui peut désigner divers sujets :
Chiari, ville italienne de la région de Lombardie ;
la bataille de Chiari, qui y eut lieu en 1701 ;
 Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-1727), peintre italien
 Pietro Chiari (1712-1785), romancier italien ;
  (1817-1854), gynécologue et obstétricien autrichien ;
  (1851-1916), pathologiste autrichien, fils du précédent ;
 la malformation d'Arnold-Chiari, maladie que Hans a été le premier à décrire ;
 le syndrome de Budd-Chiari, autre maladie qu'il a décrite ;
  (1853-1918), laryngologiste, fils et frère des précédents ;
 Walter Chiari (1924-1991), acteur italien.